Фу́нда Ильха́н (; ) — турецкая  и ассистент режиссёра.

Биография и карьера 
Фунда Ильхан родилась 28 июня 1971 года в Измире (Турция). В 1994 году окончила факультет театра и актёрского мастерства Университета Докуз Эйлюля. 

С 1993 по 1996 год Ильхан работала в Измирском государственном театре. Позже она играла в Анатолийской художественной мастерской, которую основала в 1996-1997 годах. Играла в таких пьесах, как «Гамлет», «Лисистрата», «Роберто Зукко» и «Женские пьесы» в Метрополитен-театре Коджаэли, куда она вошла в качестве актёра-основателя в 1997 году. Получила различные награды за роли в пьесах «Обычай» и «Во дворе» в этом учреждении. Помимо работы в театре, на счету Ильхан около двадцати ролей в фильмах и телесериалах.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки